Arend Friedrich Wiegmann, botanico e farmacista tedesco
Arend Friedrich August Wiegmann zoologo tedesco